Мируэнья-де-лос-Инфансонес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авила. Занимает площадь 31,21 км². Население — 125 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Авилы